

Geografia

Austria 
 Etsdorf-Haitzendorf – antico nome di Grafenegg, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Haitzendorf – frazione di Grafenegg, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)